Rzut dyskiem kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas 12. Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce na stadionie olimpijskim w Berlinie.

Wymagane przez IAAF minimum kwalifikacyjne A do udziału w mistrzostwach wynosiło 62,00 metry, natomiast minimum B 58,50 metrów. Minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (62 metry) wypełniły dwie dyskobolki: Żaneta Glanc oraz Wioletta Potępa, a Joanna Wiśniewska (najlepszy wynik w sezonie 61,78) została również warunkowo dopuszczona do startu.

Rekordy 
W tabeli ukazano rekordy poszczególnych kontynentów, rekord świata, rekord mistrzostw oraz rekord Polski. Dodatkowo przedstawiono najlepszy wynik w rzucie dyskiem kobiet w sezonie 2009 przed rozpoczęciem rywalizacji na mistrzostwach świata.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Do zawodów przystąpiło 40 zawodniczek z 24 krajów. Dyskobolki w rundzie eliminacyjnej zostały podzieleni na 2 grupy: A i B. Aby dostać się do finału, w którym startowało 12 zawodniczek, należało rzucić co najmniej 61,50 m (Q). W przypadku gdyby rezultat ten osiągnęła mniejsza liczba dyskobolek lub gdyby żadna ze startujących nie uzyskała minimum, kryterium awansu były najlepsze wyniki uzyskane przez startujące (q).

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Rzut dyskiem kobiet